La cinquième saison de Tahiti Quest est diffusée depuis le  sur Gulli. Elle est présentée par l'acteur Issa Doumbia.

Candidats

Nouveautés 
Contrairement aux saisons précédentes, certaines épreuves éliminatoire ne le seront pas si une fumée colorée est indiquée en fin de journée sur l'île

Épreuves finales 
Les épreuves finales sont soit éliminatoires soit non éliminatoires et ont lieu à la fin de chaque émission. Pour avoir un avantage et une pénalité à donner à une des autres familles, il faut gagner l'épreuve précédente.
  : Décoration de mannequin pirate
Règles : 1 des parents aux choix va devoir récupérer une clé dans l'eau et la donné à son cadet qui va fouiller et creuser dans le sable à la recherche d'un coffre puis l'ouvrir et récupérer le pendentif qui devra emmener à son  aveuglés et entourés d'une corde, l'aîné devra guider le parent pour récupérer les perles et qu'il dispose le collier autour de son mannequin pirate.
Avantage : 1 perle en moins (aux Ducat)
Pénalité : 1 perle en plus (aux Naphaivong)
Participants : Tous les membres des familles
Classement :
 : Ducat
 : Naphaivong
 : Dupont
 : Dorval
 (éliminé) : Varvats

 : Course en relais
Règles : Les 4 familles restantes devront s'affronter sur 4 épreuves, chaque famille a choisi sa composition. Le but est de récupérer une boule dorée et de la faire tomber afin de pouvoir gagner.
Avantage : 15 secondes en plus sur les autres familles (aux Naphaivong)
Pénalité : 15 secondes en moins sur les autres familles (aux Ducat)
Participants : Tous les membres des familles
Classement :
 : Ducat
 : Dupont
 : Dorval
 (non éliminé) : Naphaivong

Demi-finale : Course en relais
Règles : Les 4 familles restantes devront réaliser un tangram qui révelera un mot mystère aux enfants, un des deux enfants ramènent ce mot à la mère qui avec une longue vue devront regarder le nombre de bouteilles, de lanternes, de tonneaux et d'ancres puis transmettre au père le nombre d'objet et ainsi révéler le code du coffre.
Avantage : 2 pièces bien placés (aux Naphaivong)
Pénalité : Sac de pièce enterrait dans le sable (aux Ducat)
Participants : Tous les membres des familles
Classement :
 : Ducat
 : Dupont
 : Naphaivong
 (éliminé): Dorval

Résultats des épreuves 
Classement par émission et par épreuve

Légende

 Vainqueur de la compétition
 Deuxième de la compétition
 L'équipe a remporté l'épreuve pour le meilleur habitation.
 Mères et enfants
 Mères
 Pères
 Parents
 Enfants
 Toute la famille
 L'équipe est la dernière à être qualifiée pour la prochaine émission.
 L'équipe est non éliminée de Tahiti Quest.
 L'équipe est éliminée de Tahiti Quest.
 (A) : L'équipe a obtenu un avantage.
 (P) : L'équipe a obtenu une pénalité.

Audiences 

Légende :

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Émission de télévision produite en France
Émission diffusée sur Gulli
Tahiti Quest